The Fireman () — группа Пола Маккартни и Youth, играющая электронную музыку.

История 
Проект стартовал как экспериментальный электронный музыкальный проект. Кто скрывается за маской The Fireman все узнали только в 1998 году. По словам Пола Маккартни, его вдохновил Мартин Гловер. Вскоре Пол Маккартни выложил в интернете бесплатный сингл. В третьем альбоме стали появляться реальные инструменты и некоторые песни были похожи на метал и психоделический рок. Группа создала три альбома с большими промежутками. Возвратилась только в 2008 году и сняла клип.

Дискография 
 1993 — Strawberries Oceans Ships Forest
 1998 — Rushes
 2008 — Electric Arguments

Ссылки 
 Официальный сайт

Пол Маккартни
Музыканты в стиле эмбиент
Музыкальные коллективы Англии
Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Исполнители Capitol Records
Рок-группы Великобритании